Die ewige Tabelle der höchsten Fussball-Liga der Schweiz ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der höchsten Schweizer Fussball-Liga seit ihrer Gründung 1897. Der Berechnung ist die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Punkteabzüge wurden einberechnet. Gezählt wurden nur Finalrundenspiele, aber keine Relegations- und Barragespiele sowie Spiele der Auf-/Abstiegsrunde.

Die Liga heisst seit 2003 Super League. Davor hatte sie die Namen Nationalliga A (1944–2003), Nationalliga (1931–44), 1. Liga (1930/31), Serie A (1898–1930) und der inoffizielle Ruinart-Pokal (1897/98).

Ewige Tabelle seit 1897 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Super League. Die fünftletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die viertletzte die Anzahl der in der Super League erreichten Schweizer Meisterschaften. Die dritte Spalte gibt an, wie viele Spielzeiten der Verein schon in der Super League gespielt hat.

Bemerkung zur Quellenlage: Die Resultate vor der Einführung einer eingleisigen Nationalliga 1933 sind nicht immer gesichert und es gibt kaum einheitliche Aufzeichnungen davon. Vor 1933 fanden die meisten Meisterschaftsspiele in Regionalgruppen statt, was die Vergleichbarkeit mit den späteren Meisterschaften erschwert.

 !! Titel !! Zuletzt !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || 2003 || data-sort-value="1" |  || 1897–1909, 1914–15, 1916–49, 1950–2019, 2021–
 || 2021 || data-sort-value="1" |  || 1901–47, 1950–1997, 1998–1999, 2001–
 || 2017 || data-sort-value="1" |  || 1898–99, 1900–39, 1942–45, 1946–88, 1994–
 || 1999 || data-sort-value="1" |  || 1900–2005, 2011–13, 2019–
 || 2022 || data-sort-value="1" |  || 1897–1934, 1941–46, 1948–57, 1958–88, 1990–2016, 2017–
 || 1965 || data-sort-value="1" |  || 1902–31, 1932–2002, 2011–2014, 2016–2018, 2020–2022
 || 2000 || data-sort-value="1" |  || 1899–1932, 1937–45, 1950–51, 1969–70, 1971–94, 1995–2008, 2009–11, 2012–
 || 1949 || data-sort-value="1" |  || 1922–53, 1954–60, 1961–63, 1964–76, 1979–80, 1988–97, 1998–2002, 2015–
 || 1989 || data-sort-value="1" |  || 1909–13, 1918–25, 1930–31, 1936–44, 1953–55, 1958–66, 1967–69, 1970–72, 1974–75, 1979–92, 1993–2003, 2006–
 || 1997 || data-sort-value="1" |  || 1962–69, 1970–2002, 2006–
 || 1964 || data-sort-value="1" |  || 1900–14, 1915–37, 1938–42, 1943–46, 1947–74, 1975–76, 1979–80, 1983–87
 || 1988 || data-sort-value="1" |  || 1973–2006, 2007–12, 2018–2020
 || 1993 || data-sort-value="1" |  || 1906–33, 1935–36, 1981–2010, 2013–15
 || 1947 || data-sort-value="1" |  || 1907–24, 1925–52, 1953–54, 1957–58, 1959–72, 1975–76
 || - || data-sort-value="1" |  || 1905–14, 1915–52, 1956–59, 1960–63, 1965–68, 1977–78
 || - || data-sort-value="1" |  || 1924–31, 1937–51, 1952–56, 1957–68, 1971–73, 1985–86
 || 1917 || data-sort-value="1" |  || 1902–03, 1905–31, 1956–58, 1959–61, 1966–67, 1968–77, 1982–83, 1984–85, 2022–
 || 1948 || data-sort-value="1" | || 1944–60, 1964–65, 1967–71, 1976–77, 1980–84, 1986–90, 2008–11
 || - || data-sort-value="1" |  || 1899–1932, 1933–38, 1945–48, 1949–50, 1951–54
 || - || data-sort-value="1" |  || 1911–1943, 1978–79, 1980–1982
 || - || data-sort-value="1" |  || 1927–31, 1948–61, 1962–65, 1972–74, 1978–82, 1983–84, 1992–93
 || 1916 || data-sort-value="1" |  || 1906–31, 1941–48, 1950–51, 1963–64
 || - || data-sort-value="1" |  || 1954–55, 2002–08, 2010–2020
 || - || data-sort-value="1" |  || 1904–07, 1910–14, 1915–34, 1946–47, 1948–49, 1955–59, 1965–66
 || - || data-sort-value="1" |  || 1898–1932
 || 1919 || data-sort-value="1" |  || 1909–1932
 || - || data-sort-value="1" |  || 1909–14, 1915–31, 1952–56, 1960–62, 1969–71, 1972–73
 || - || data-sort-value="1" |  || 1930–31, 1933–36, 1945–53, 1986–87
 || - || data-sort-value="1" |  || 1900–1901, 1913–14, 1915–34
 || 1915 || data-sort-value="1" |  || 1910–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1923–33, 1977–78, 1996–97
 || - || data-sort-value="1" |  || 1969–70, 1982–87, 1988–92
 || - || data-sort-value="1" |  || 1973–81
 || - || data-sort-value="1" |  || 1923–31, 1932–35
 || - || data-sort-value="1" |  || 1974–75, 1981–87
 || - || data-sort-value="1" |  || 1955–57, 1961–62, 1963–64, 2004–07
 || - || data-sort-value="1" |  || 2008–09, 2014–2017, 2020–2021
 || - || data-sort-value="1" |  || 1910–14, 1915–25
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–99, 1993–94, 1999–2001, 2005–06
 || - || data-sort-value="1" |  || 1925–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1917–22
 || - || data-sort-value="1" |  || 2002–04
 || - || data-sort-value="1" |  || 1981–83, 1992–93
 || - || data-sort-value="1" |  || 1923–27
 || - || data-sort-value="1" |  || 1909–14, 1916–17, 1985–86
 || - || data-sort-value="1" |  || 1993–94, 1997–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1999–2000, 2002–03
 || - || data-sort-value="1" |   || 1901–07
 || - || data-sort-value="1" |   || 1911–15
 || - || data-sort-value="1" |  || 1898–1900, 1903–05
 || - || data-sort-value="1" |  || 1984–85
 || - || data-sort-value="1" |   || 1900–02
 || - || data-sort-value="1" |  || 1904–06
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–99
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1930–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1966–67
 || - || data-sort-value="1" |  || 1903–04
 || - || data-sort-value="1" |  || 1901–04
 || - || data-sort-value="1" |  || 1930–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1930–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1930–31
 || - || data-sort-value="1" |  || 1902–03
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1898–99
 || - || data-sort-value="1" |  || 1897–98
 || - || data-sort-value="1" |  || 1901–02
 || - || data-sort-value="1" |  || 1904–05
|}
Stand: Ende Saison 2021/22

Fussnoten

Ewige Tabelle seit der Saison 1933/1934 
Seit der Saison 1933/1934 wird die Schweizer Fussball Liga eingleisig geführt. Das bedeutet, dass es seit der Saison 1933/1934 nur noch eine höchste Liga gibt und der Schweizer Meister im Meisterschafts-Betrieb ausgespielt wird. Die folgende «ewige Tabelle» berücksichtigt alle Spiele der höchsten Schweizer Fussball Liga seit der Saison 1933/1934.
Die Punkte wurden alle mit der 3-Punkte-Regel berechnet.
Für die Zeit des «Striches» wurden alle Spiele der Qualifikations-Runde gezählt und die Spiele der Finalrunde NLA. Die Spiele in der Auf-/Abstiegsrunde (NLA/NLB) wurden nicht in der «ewigen Tabelle» berücksichtigt.
Entscheidungsspiele um die Meisterschaft und auch Relegations-Spiele wurden ebenfalls nicht mit eingerechnet.

Dem FC Luzern wurden in der Saison 2002/2003 zwei Punkte abgezogen.
Dem Servette FC Genève wurden in der Saison 2004/2005 drei Punkte abgezogen.
Dem FC Sion wurden in der Saison 2011/2012 36 Punkte abgezogen.

Stand: Ende Saison 2021/22

Ewige Tabelle seit Einführung der Super League 
Seit Sommer 2003 wurde die höchste schweizer Fussballliga in die aktuelle Form reformiert. Zusammen mit der Reform gab es eine Namensänderung der Liga, welche seither Super League heisst.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der zweithöchsten Fussball-Liga der Schweiz

Weblinks 
 Ewige Rangliste der Super League
 Ewige Rangliste seit 1933 der Swiss Football League
 Ewige Rangliste seit 1897
 Ewige Rangliste der Schweizer Liga sowie zahlreicher weiterer Ligen

Einzelnachweise 

Super League Schweiz
Schweizer Fussballmeisterschaft